YYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint John's (Terranova e Labrador) (Canada)